Pauli puede referirse a:

 Pauli (cráter), cráter de impacto perteneciente a la cara oculta de la Luna;
 Pauli Arbarei, municipio de la provincia de Cerdeña del Sur, región de Cerdeña, Italia;
 San Pauli, un barrio de la villa hanseática de Hamburgo, Alemania;
 Wolfgang Pauli, físico teórico austríaco, nacionalizado suizo y luego estadounidense;
 Efecto Pauli, se refiere a las aparentemente misteriosas averías de los equipos técnicos, en presencia de determinadas personas.